Émile-Allain Séguy, Frans kunstenaar (1877–1951)
 Eugène Séguy, Frans entomoloog (1890–1985)
 Jean Séguy (romanist), Frans romanist en dialectoloog (1914–1973)
 Jean Séguy (socioloog), Frans socioloog (1925–2007)
 Luigi Séguy, Frans motorcrosser (1975)
 Raymond Gaston Joseph Séguy, voormalig bisschop van Autun (1929)